Международные страховые организации — разновидность международных финансовых организаций, созданных на основе межправительственных и иных соглашений для решения различных вопросов развития мирового рынка страхования, координации деятельности страховщиков в разных странах мира . Участниками подобных международных организаций являются как государственные организации различных стран, так и негосударственные национальные организации профессионалов страхования.

Ниже представлен перечень известных международных страховых организаций с указанием целей их создания и некоторых других сведений, касающихся их деятельности.

Международная ассоциация страховых надзоров - МАСН () 

Создана в 1994 году, штаб-квартира в Базеле, Швейцария

Цели 
 Сотрудничество для внедрения улучшений в процедуры надзора в страховой отрасли как на национальном, так и на международном уровне для поддержания эффективного, справедливого, надежного и стабильного страхового рынка к выгоде и для защиты страхователей.
 Способствование развитию хорошо регулируемых страховых рынков.
 Внесение вклада в глобальную финансовую стабильность.

Международная ассоциация по страхованию кредитов и поручительству () 

Международная ассоциация кредитного страхования основана в 1946 году. Штаб-квартира находится в Цюрихе. Членами организации являются около двадцати страховщиков из 15 стран.

Цели 
 Содействие применению единообразного страхового покрытия по страхованию экспортных кредитов
 Изучение и сравнение практики проведения страхования экспортных кредитов в различных странах
 Обучение внутренних экспортёров различных стран практике использования страхования экспортных кредитов

МАСК проводит большую работу по обмену опытом и информацией, установлению связей между компаниями, занимающимися страхованием краткосрочных экспортных кредитов.

Ассоциации обществ взаимного страхования и страховых кооперативов Европы (англ. Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe) 
Образована в 2007 году путём слияния Международная ассоциация обществ взаимного страхования (International Association of Mutual Insurance Companies) и Ассоциации Европейских Кооперативных и Взаимных Страховщиков (Association of European Cooperative and Mutual Insurers).

Международная ассоциация обществ взаимного страхования - МАОВС 
Международная ассоциация обществ взаимного страхования была основана в 1963 году. Штаб-квартира находилась в Амстердаме, генеральный секретариат распололагался в Париже. Ассоциация объединяла более 200 обществ взаимного страхования (ОВС) 26 стран.

Цели 
 Координация деятельности, обмен опытом и информацией между обществами взаимного страхования различных стран

МАОВС представляла интересы своих членов в международных организациях ЕЭС, ЮНКТАД, развивала сотрудничество с национальными федерациями обществ взаимного страхования отдельных стран. Высший орган МАОВС - общее собрание членов ассоциации (собирался один раз в 2 года), которое избирало Комитет МАОВС - высший руководящий орган ассоциации (по 2 представителя от каждой страны-участницы). Комитет МАОВС избирает персональный состав Правления МАОВС, которое руководит деятельностью ассоциации в перерывах между заседаниями Комитета.
МАОВС издавала специализированные периодические издания, охватывающие широкий круг проблем методологии и практической стороны деятельности обществ взаимного страхования.

Международная ассоциация страховых и перестраховочных посредников - BIPAR 
Организация представляет собой объединение страховых агентов, страховых брокеров и иных посредников, связанных со страховым бизнесом. Основана в 1937 году. Штаб-квартира располагается в Париже. Организация представляет интересы 225 страховых агентов и брокеров, а также их региональных организаций.

Цели 
 Содействие международным контактам и обмену информацией между посредниками страхового рынка
 Проведение научных исследовани по вопросам аквизиции, маркетинга в страховании

Организация тесно взаимодействует с правительственными кругами ряда стран. Высший орган - ежегодно собирающаяся генеральная ассамблея, периодически проводятся международные конгрессы организации.

Международная ассоциация изучения экономики страхования () 

Международная ассоциация изучения экономики страхования (International Association for the Study of Insurance Economics, также Женевская ассоциация - The Geneva Association) представляет собой объединение научной общественности, занимающейся исследованиями в области теории и практики страхового дела. Одним из центральных вопросов исследования является анализ риска и страхования.
В совет директоров ассоциации входят руководители 16 крупнейших страховых компаний мира. Организация основана в 1973 году. Штаб-квартира располагается в Цюрихе.

Цели 
 Содействие прогрессу в научных исследованиях в области страхования, а также смежных областях научных знаний
 Распространение научных знаний о страховании
 Содействие росту общественного престижа профессии страховщика
 Организация и курирование специальных научных программ, имеющих отношение к страховому делу

Женевская ассоциация регулярно проводит научно-практические конференции, семинары, симпозиумы по страховой проблематике. Располагает обширной библиотекой по страхованию. Издаёт ряд периодических изданий. Присуждает почётные призы и награды авторам научных публикаций и исследований по страховой проблематике.

Международная организация актуариев () 
Организация основана в 1895 году в связи с проведением первого Международного конгресса актуариев в Бельгии. Штаб-квартира располагается в Оттаве

Цели 
 Осуществление международного сотрудничества и координации деятельности национальных ассоциаций актуариев ряда стран, в том числе на подготовительном этапе проведения международных конгрессов актуариев.
 Содействие научным исследованиям в области страховой математики

Организация издаёт материалы по конгрессов, научную литературу по актуарным вопросам. Членами организации могут быть отдельные специалитсы-актуарии, разделяющие цели и задачи организации, а также её устав.

Международное страховое общество - МСО 
Представляет собой организацию страховщиков и центров обучения по проблемам страхования. Организация основана в 1965 году в США при содействии штатов Огайо и Техас.

Цели 
 Содействие в осуществлении образовательных и научных программ по вопросам страхования как части системы экономической безопасности.
 Осуществление обмена страховой информацией между членами МСО

Организация объединяет представителей из 82 стран, состоит из приблизительно 1200 членов. Присуждает премии и дипломы за лучшие научные разработки. Проводит семинары и симпозиумы. Занимается издательской деятельностью.

Международный союз морского страхования () 
Штаб-квартира организации располагается в Цюрихе. Членами союза являются представители более чем 45 стран.

Цели 
 Проведение ежегодных конференций по вопросам морского страхования и развития морского страхования на международном рынке
 Организация обмена информацией между членами
 Осуществление мер по предотвращению убытков при морском страховании
 Содействие введению единообразного страхового обеспечения по договорам страхования в большинстве стран мира

Международный союз страховщиков технических рисков (англ. The International Association of Engineering Insurers, IMIA) 
Союз основан в 1968 году в Мюнхене. Объединяет ряд ведущих страховых компаний. Издаёт специализированную периодику. Средства союза формируются за счёт членских взносов. Руководящие органы: постоянный Комитет, секретариат.

Цели 
 Обмен информацией и опытом между страховыми компаниями, проводящими страхование технических рисков: машин от поломок, послепусковых гарантийных обязательств, страхование строительно-монтажных рисков

Международное общество анализа риска () 
Представляет собой организацию в сфере применения методологии анализа рисков для целей оптимизации решений в различных областях научной и практической деятельности. Основана в 1981 году в США. Объединяет более 2500 членов.
Структурным подразделением организации является Исполнительный Комитет Европейского общества анализа риска (около 200 членов).

Цели 
 Идентификация различных видов опасностей, их анализ и выявление путей и методов принятия таких решений, которые бы обеспечили безопасное проживание и устойчивое развитие общества
 Разработка решений вопросов анализа риска здоровью человека
 Разработка иерархической модели для оценки риска экологических катастроф

Интегральные оценки, данные статистического распределения и анализа риска, содержащиеся в докладах организации, используются в практике страховой работы.

Международная федерация кооперативного страхования - МФКС 
Представляет собой объединение кооперативных страховых организаций. Объединяет кооперативные страховые организации 37 стран.

Цели 
 Содействие международному сотрудничеству в вопросах страхования и перестрахования между участниками МФКС, а также в обмене информацией, специалистами.
 Организация стажировок специалистов 
 Организационно-техническое и финансовое содействие в формировании инфраструктуры кооперативного страхования в развивающихся странах.

МФКС тесно взаимодействует с Международным кооперативным альянсом. Проводит технические семинары и другие формы обучения персонала кооперативных страховых организаций. Издаёт ряд периодических изданий.

Европейский страховой комитет 

Объединяет 33 национальные ассоциации представителей страхового бизнеса Европы.

Цели 
Координация деятельности в области страхования и престрахования.

Бернский союз 

Международный союз страховщиков кредитов и инвестиций.

Объединяет около 50 страховых организаций, занимающихся страхованием экспортных кредитов.

Примечания 

Списки организаций
Международные общества
Организации и объединения в страховании
Международные финансовые организации